Die Statistik der Tötungsrate nach Ländern (auch Mordrate oder Homizidrate genannt) zeigt die Zahl der jährlichen Tötungsdelikte pro 100.000 Einwohner (Häufigkeitszahl). Die Liste beruht auf Daten des United Nations Office on Drugs and Crime (abgekürzt UNODC) mit Sitz in Wien. Die aktuell (Ende 2019) verfügbaren jüngsten Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2017 oder älter. Die Tötungsrate ist ein aussagefähiger Indikator über den Sicherheitsstand eines Landes.

Ein Tötungsdelikt wird von der UNODC als vorsätzlich herbeigeführter Tod einer Person durch die gewalttätige, widerrechtliche Handlung einer anderen Person definiert. Es ist hierbei unerheblich, ob der Vorsatz bereits eine Tötung zum Ziel hatte oder ob nur eine Verletzung des Opfers beabsichtigt war. Versuchte Tötungen ohne Todesfolge sind nicht Gegenstand der Statistik. Nicht zu den von der UNODC statistisch erfassten Tötungsfällen gehören:
 alle kriegerischen oder kriegsähnlichen Handlungen,
 tödliche Verletzungen im Zusammenhang mit hoheitlichen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit
 Schwangerschaftsabbruch
 Suizide einschließlich aktiver Sterbehilfe
 Fahrlässige Tötung sowie
 Notwehr mit Todesfolge.
Schwierig ist die Abgrenzung zwischen politisch motivierten Tötungsdelikten (z. B. Attentaten), die die Statistik mitzählt, und kriegerischen oder polizeilichen Handlungen, die nicht mitgezählt werden. Die UNODC-Definition ist nicht in allen Ländern verbindlich, sie kann in einzelnen Ländern bei der Erfassung der lokalen Daten abweichend gehandhabt werden.

Ein internationaler Vergleich von Ländern mit kriegerischen oder kriegsähnlichen Handlungen ist schwierig. Normalerweise fallen Kriminalitätsraten während Kriegen und nehmen kurze Zeit danach wieder das langfristige Muster auf.

Die Zuverlässigkeit der zugrundeliegenden nationalen Daten ist schwankend. Bereits die Erfassung der Daten kann unvollständig sein. Es ist nicht auszuschließen, dass statistische Meldungen in Einzelfällen aus politischen Gründen geschönt sind. Für einzelne Länder liegen nur Schätzungen vor, die beispielsweise auf der Grundlage von Daten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) getroffen werden. Generell gilt, dass im Todesfall nicht immer ein vorsätzliches Tötungsdelikt erkannt wird. Man muss davon ausgehen, dass es eine Dunkelziffer gibt und dass die wahre Zahl der Tötungsdelikte höher liegt. Gleichwohl ergibt sich im Ländervergleich ein aussagefähiges Bild.

Ergebnisse der globalen UNODC-Studie 
Nach der Studie (Stand 2012) verlieren auf der Welt jährlich fast eine halbe Million Menschen (437.000) durch vorsätzliche Tötung ihr Leben. Die weltweite Tötungsrate beträgt 6,2 pro 100.000 Einwohner. Von den Todesfällen entfallen 36 % auf Nord-, Mittel- und Südamerika (Rate 16,3), 31 % auf Afrika (Rate 12,5), 28 % auf Asien (Rate 2,9) und 5 % auf Europa (Rate 3,0) sowie 0,3 % auf Ozeanien (Rate 3,0).

Die Zahlen zur Vergangenheitsentwicklung sind in der vorliegenden UNODC-Statistik nur bruchstückhaft vorhanden. Zu einzelnen Ländern gibt es zusätzlich Zahlen für die letzten zehn bzw. zwanzig Jahre von der OECD. Insgesamt ergibt sich nach UNODC folgendes Bild für die letzten fünf Jahre: In Europa, Nordamerika und Asien ist überwiegend ein leicht rückgehender Trend erkennbar. Ausnahme ist allerdings Osteuropa. In Mittel- und Südamerika liegen die Zahlen in vielen Ländern auf einem unverändert hohen Niveau. In Afrika ist in den meisten Regionen ein Anstieg zu verzeichnen, wobei das südliche Afrika teilweise eine Ausnahme bildet. Die Zahlengrundlage zur Entwicklung in Afrika ist allerdings lückenhaft.

Von der Weltbevölkerung in Höhe von rund 7,1 Mrd. Menschen (Stand 2012) leben 11 % in Ländern mit einer Tötungsrate von 20 und mehr, während 41 % der Weltbevölkerung in Ländern mit einer Rate von 3 und weniger lebt. Der Anteil der männlichen Opfer ist mit 79 % relativ hoch. Es fällt auf, dass fast die Hälfte der Opfer im Altersbereich von 15 bis 29 Jahren war. Diese beiden statistischen Auffälligkeiten sind weltweit weitgehend überall vorhanden.

Liste der Tötungsraten nach Ländern 
Die nachfolgenden Zahlen entstammen meist der UNODC-Studie. Für das letzte verfügbare Berichtsjahr (meist 2012 bis 2018) enthält die Tabelle je Land die Zahl der Tötungsdelikte pro 100.000 Einwohner und Jahr (Häufigkeitszahl) sowie die absolute Zahl der Tötungsdelikte (Anzahl Tötungen). Länder sind sortiert nach der Tötungsrate und bei identischer Rate nach der Anzahl an Tötungen. Es wurden 210 Länder und Territorien erfasst.

In El Salvador, das bis vor mehreren Jahren an der Spitze der Liste stand, gab es drei Jahre in Folge eine markante Verbesserung, sodass seine Rate von 103 im Jahr 2015 auf noch 51 im Jahr 2018 fiel.

 1 Aufgrund zu niedriger Bevölkerungszahl wurde die Anzahl der Tötungen auf unter zwei geschätzt.

Entwicklung der Tötungsraten verschiedener Länder (1990–2015) 
Folgende Liste gibt Überblick über die Entwicklung der Tötungsrate je 100.000 Einwohner in verschiedenen Ländern, für die Daten vorhanden sind zwischen 1990 und 2015. Die Daten stammen von der UNODC.

Liste der Tötungsraten 2013 für ausgewählte Großstädte 

Die UNODC-Studie enthält weitere Detailtabellen. So werden die jährlichen Tötungsraten sowie die Anzahl der Tötungsdelikte für die jeweils größte Stadt eines Landes gelistet. Nachfolgende Tabelle beschränkt sich auf die Städte mit Tötungsraten von über 10, d. h. mehr als 10 jährliche Tötungsdelikte je 100.000 Einwohner. Zum Vergleich Tötungsraten einiger deutschsprachiger Städte: Berlin 1,0; Wien 1,4 und Zürich 0,3.

Siehe auch 
 Suizidrate nach Ländern
 Kriminalitätsrückgang

Weblinks

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Kriminalstatistik
Tötungsdelikt
Mord
Liste (Staaten)
Liste (Tod)